Гуанакасте () может означать:

 Гуанакасте — провинция в Коста-Рике.
 Гуанакасте — природоохранительная территория в Коста-Рике.
 Гуанакасте — национальный парк в Коста-Рике.
 Гуанакасте (Guanacaste National Park) — национальный парк в Белизе.
 Гуанакасте — обиходное название дерева Энтеролобиум круглоплодный (), также известного как каро-каро и слоновье ухо.